

Notes et références 

Marseille-Saint-Charles - Vintimille